Дми́трий Петро́вич Ивко́в (1849—1916) — русский военный инженер, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Биография 
Из потомственных дворян Тверской губернии. Родился 10 июля 1849 г. На службу поступил 9 сентября 1866 г. юнкером в Николаевское инженерное училище, из которого 12 июля 1869 г. произведён в подпоручики в 4-й сапёрный батальон. 23 июня 1873 г. произведён в поручики.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Д. П. Ивков участвовал при переправе авангарда армии, под руководством генерал-лейтенанта Радецкого и под непосредственным начальством генерал-майора Драгомирова, через реку Дунай у Зимницы и за отличие был награждён орденом св. Анны 4-й степени и 2 сентября 1878 г. произведён в штабс-капитаны.

В 1889 г. в чине капитана (произведён 30 августа 1884 г.) Д. П. Ивков был назначен исполняющим дела помощника делопроизводителя по искусственной части канцелярии инженерного комитета Главного Инженерного Управления. 30 августа 1890 г. был произведён в подполковники. 27 февраля 1893 г. назначен начальником штаба 3-й сапёрной бригады и 25 декабря 1894 г. получил чин полковника. В 1897 г. Д. П. Ивков вновь возвратился на службу в Главное Инженерное Управление и с той поры продолжал здесь службу, сначала в должности штаб-офицера для особых поручений, потом — заведующим общим делопроизводством по военно-голубиной почте, начальником 5-го отделения и, наконец, 29 июня 1910 г. помощником начальника Главного Инженерного Управления. За это время он произведён в генерал-майоры (6 апреля 1903 г.) и генерал-лейтенанты (6 декабря 1910 г.).

С 28 марта 1914 г. был начальником административного отдела Главного Военно-Технического Управления (преемник Главного Инженерного Управления). В 1916 г. произведён в инженер-генералы и уволен от службы по болезни. Умер 25 октября 1916 г. в Петрограде.

Состоял председателем русского общества голубиного спорта в Киеве с 30 января 1896 г. по 16 января 1897 г.

Среди прочих наград имел ордена Святой Анны 1, 2, 3, 4 степени; Св. Владимира 2, 3, 4 ст.; Св. Станислава 1, 2, 3 ст.; Белого Орла.

Семья 
 Жена: Наталия Валериевна Ивкова (рожд. княжна Урусова; 1856 — 3.04.1917)

Библиография 
Ивков оставил после себя значительное число трудов по военной истории и военно-инженерному делу:
 Деятельность инженерного корпуса за время Отечественной войны 1812 г. // «Инженерный журнал». 1912 (отдельное издание: СПб., тип. Усманова, 1912)
 Историческая справка об обучении пехоты полевому инженерному делу // «Инженерный журнал». 1912
 Исторические справки для решения вопросов по присвоению некоторым частям инженерных войск: а) имён, связанных с боевой службой и деятельностью их, б) более отдалённого старшинства и в) знаков отличия, которыми они пользовались до своего переформирования. (отдельное приложение к «Инженерному журналу»). СПб., 1911
 Исторический очерк Главного инженерного управления за время его существования с 24 декабря 1862 г. по 20 декабря 1913 г., то есть до переименования в Главное военно-техническое управление. Пг., 1915
 Исторический очерк полевых инженерных войск с 1712 по 1802 г. Киев, «Военно-исторический вестник», 1911
 Краткая историческая справка об организации запасных частей инженерных войск с начала их возникновения. 1812—1907. (отдельное приложение к «Инженерному журналу»). СПб., 1912
 О железнодорожных частях войск со времени их возникновения в 1870 г. по день отделения их из ведения Главного инженерного управления в 1906 г. // «Инженерный журнал». 1912

По некоторым вопросам об организации состава и устройства частей инженерных войск и учреждений военно-инженерного ведомства были помещены заметки Ивкова в «Русском инвалиде» и «Инженерном журнале» в разное время.

Государственный Эрмитаж хранит уникальную коллекцию, основу которой составляет частное дореволюционное собрание Д. П. Ивкова. В ней представлены игральные карты производства практически всех стран Западной Европы, но наиболее полно отражена продукция отечественного производства XIX — начала XX столетий.

Примечания

Литература 
 
 Некролог // «Новое время», 1917
 

Инженер-генералы (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)